Malakal County är en kommun i Sydsudan.   Den ligger i delstaten Övre Nilen, i den nordöstra delen av landet,  kilometer norr om huvudstaden Juba.

Omgivningarna runt Malakal County är huvudsakligen savann. Runt Malakal County är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Ett varmt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är april, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är augusti, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är augusti, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Övre Nilen